La quarante-septième saison dUniversity Challenge est diffusé sur la BBC Two du  au . Elle est animée par Jeremy Paxman.

Résultats 

Légende :

Premier tour 
Le premier tour voit s'affronter des équipes en duel. Les 14 équipes victorieuses se qualifient pour la prochaine manche. Parmi les 14 équipes perdantes, les 4 équipes ayant marqué le plus points vont aux repêchages.

Repêchages 
Les deux équipes victorieuses se qualifient pour le deuxième tour et rejoignent les 14 vainqueurs du premier tour.

Deuxième tour 
Les huit équipes victorieuses se qualifient pour les quarts de finale.

Quarts de finale 
Pour passer en semi-finale, les équipes doivent remporter deux de leurs matches. Les équipes qui perdent deux matches sont éliminées.

Demi finales

Finale 
La finale oppose St John's et Merton. St John's est représenté par John Clark Levin, Rosie McKeown, leur capitaine James Devine-Stoneman et de Matt Hazell. Elle a remporté ses 5 matches précédents, marquant en moyenne 231 points par match. Face à elle, l'équipe de Merton est composée d'Edward Thomas, Alex Peplow, leur capitaine Leonie Woodland et Akira Wiberg. Cette équipe a également remporté ses 5 autres matches et a marqué en moyenne 247 points par match. 

Le trophée a été remis par Judith Weir à l'équipe du St John's College de Cambridge.

Références

Liens externes 

 Site officiel d'University Challenge 
 Tableau des résultats sur Blanchflower 

Pages avec des traductions non relues
University Challenge